Тростянецька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Тростянецька волость — Луцького повіту Волинської губернії;
 Тростянецька волость — Брацлавського повіту Подільської губернії;
 Тростянецька волость — Охтирського повіту Полтавської губернії.